Ма́рково — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России. Образует сельское поселение Марково. До 1998 года имело статус посёлка городского типа.

Название на языке коренного населения:  или Гуйгун — «деревянная изба»,  — «большой посёлок»,  от гуйгун «крепость», «деревянный дом».

Географическое положение 
Расположено в среднем течении реки Анадырь — крупнейшей водной артерии Чукотки. Марковская низменность, образованная Щучьими горами на севере, хребтом Пикульней на востоке, горами Пенжинского хребта на юге и Русскими горами на западе, площадью около 15 000 км² обладает уникальным для Чукотки климатом.

Природно-климатические условия 
Марковская низменность относится к лесотундровой зоне, лиственный лес расположен в пойме реки Анадырь, основная территория — лесотундра с огромным количеством озёр, речек и болот. Тёплое и довольно продолжительное лето создаёт благоприятные условия для роста лиственного леса и всевозможной растительности, очень разнообразен мир животных, птиц и насекомых. Отсутствие вечной мерзлоты в районе села даёт возможность выращивать в открытом грунте овощные культуры.

Гидрология 
Среднегодовое количество осадков составляет 330—380 мм, что обуславливает подверженность территории Марково стихийным бедствиям — наводнениям, в районе села подъём воды достигает отметки свыше 5 метров. Высокие уровни паводков XX века (подъём воды свыше 4,5 м) фиксировались в 1964, 1966, 1989, 1997, 1999 годы. Наиболее высоким был паводок 1997 года (533 см), когда было затоплено более 90 % территории населённого пункта. Все остальные паводки, благодаря необходимой подготовке, большого ущерба не нанесли.

Глубины реки Анадырь позволяют теплоходам с грузоподъёмностью 600 тонн проводить навигацию до перевалбазы «Яры» − 517 км от устья, катерам с осадкой до 1,5 м проводить плоскодонные площадки с грузом до 150 тонн от перевалбазы «Яры» до с. Марково (70км), проезд по реке Анадырь выше по течению возможен маломерными судами.

У правого берега реки Анадырь в верхней части посёлка Марково устроен гидрологический пост.

Климат 
Среднегодовая температура составляет — 6,5; — 8 С., сильные ветры редки, скорость ветра не превышает 10-20 м/сек.

История 

Благоприятные климатические условия Марковской низменности, скопление аборигенных жителей в среднем течении р. Анадырь обратили на себя внимание землепроходцев Семёна Дежнёва и послужили причиной организации Анадырского острога в 1649 году. Кроме того, Анадырский острог находился на пересечении торговых и меновых путей коренного населения Центральной, Западной и Восточной Чукотки и оптимально подходил на роль форпоста проникновения Российского государства на Северо-Восток, Аляску и освоения богатств Чукотки.

На территории Центральной Чукотки обитали юкагирские племена (деткили), оленные чукчи (чаучу), эвены (ламуты).
Юкагирские племена вели кочевой образ жизни, существовали за счёт охоты, рыболовства и собирательства, вели меновую торговлю с оленными чукчами, прибрежными эскимосами и чукчами, коряками и эвенами.

После организации Анадырского острога часть юкагиров, в частности чуванцев, стали вести оседлый образ жизни на ближайших рыболовных и охотничьих угодьях, появились смешанные браки, постепенно стал перениматься уклад жизни переселенцев, обычаи, язык.

Поиск постоянного источника существования, торгового центра, места гарантированной навигации и центра регулярного сообщения привёл к созданию села Марково. Первое упоминание поселения относится к 1866 году в книге Д. Кеннана «Кочевая жизнь в Сибири». По свидетельству местной сказительницы К. А. Воронцовой, село названо в память о святом Марке, освятившем место строительства будущего поселения и воздвигнувшем здесь православный крест.

К концу XIX века численность постоянного населения Маркова доходило до 250 человек, называвших себя чуванцами, говорящих на старорусском диалекте, принявшими православие, соблюдавшим как церковные, так и языческие обряды.

К 20-м годам XX века Марково было сравнительно крупным населённым пунктом, центром торговли и вывоза продукции охоты и рыболовства. Здесь находились представители российских и американских торговых компаний, местной администрации, церковь, школа, метеостанция.

Становление советской власти наиболее быстро произошло в Анадыре, Усть-Белой и Марково, где наиболее полно проявились противоречия существующей власти. Период 1920—1940 годах был периодом идеологической обработки местного населения, коллективизации и организации мелких рентабельных товариществ и колхозов, гарантированного продовольственного обеспечения и вывозом продукции рыболовства и пушно-мехового сырья.

В 1930 году Марково стало центром Марковского района, просуществовавшего до 1960 года.

Толчком к развитию села стало строительство в 1942-1943 годах аэродрома для дозаправки во время перегона американских самолётов в рамках соглашения между сторонами антигитлеровской коалиции («лендлиз»). Быстро стала развиваться инфраструктура аэродрома, вначале воинские части, а впоследствии и приезжие гражданские специалисты обслуживали аэродром. Увеличение населения требовало увеличения объёмов заготовок продукции промыслов, на профессиональной основе стало развиваться земледелие. В то тяжёлое время из-за отсутствия лошадей и тракторов вспашку сельхозугодий производили с помощью запряжённых в плуг ездовых собак.

Создание Марковского района в 1950—1958 годах, концентрация населения в 4-х населённых пунктах — Марково, Ваеги, Чуванское, Ламутское, создание крупного сельскохозяйственного многопрофильного предприятия с упором на развитие оленеводства, приток квалифицированных специалистов, завоз техники, наличие средней школы, интерната, больницы, базы для завоза и хранения продовольствия, центра культуры явились предпосылками к резкому и благоприятному развитию Марково.

В селе проживает до 20 % приезжего русскоязычного населения, все остальные — это так называемые марковчане — коренные жители из числа малочисленных народов Севера и старожилы (3-4 поколения на Чукотке). В связи с тем, что приезжие — это, в основном, высококвалифицированные специалисты предприятий и бюджетных учреждений, а Марковская школа, основанная в 1883 году, выпускает очень хорошо подготовленных учащихся, многие из которых возвращаются после получения высшего и среднего специального образования, уровень развития марковских жителей довольно высок и по многим параметрам население села сопоставимо с городским.

Население 

Марково было привлекательно для приезжего населения, приток пришлого населения в конце 1970-х годов достиг потолка и в середине 1980-х годов прекратился.
Все рабочие места были заняты, искусственно создавались новые рабочие места, в основном в бюджетной сфере и торговле.

Религия 
Действующий с 1862 года православный храм в честь святителя Николая Чудотворца. В 2013 году было построено новое здание храма.

Достопримечательности 
В Марково работает музей — филиал Музейного Центра «Наследие Чукотки», в экспозиции которого представлены предметы этнографии, старинного быта, декоративно-прикладного искусства.

См. также 
 Марково (аэропорт)

Примечания

Литература 
 Браславец К. М. — О фольклоре обрусевших чуванцев села Марково на Анадыре // Вопросы теории русского языка и диалектологии. Хабаровск, 1975. с. 166—183.
 Вахтин Н. Б. — «Языковая смерть» в функциональном аспекте: особенности функционирования марковского говора // Труды факультета этнологии / Отв. ред. А. К. Байбурин. СПб., 2001. Вып. 1. С. 272—291. (Европейский университет в Санкт-Петербурге).

Ссылки 
 Село на сайте Чукотизбиркома

Населённые пункты Анадырского района
Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа